Шолохово — топонимы:

Россия 
 Шолохово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Шолохово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Шолохово — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Шолохово — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Шолохово — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Шолохово — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Шолохово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Шолохово — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Шолохово — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Шолохово — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Шолохово — бывшая деревня, сейчас в составе города Щёлково Московской области.
 Шолохово — деревня в Новгородском районе Новгородской области
 Шолохово — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Шолохово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Шолохово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 
 Шолохово — село, Шолоховский сельский совет, Никопольский район, Днепропетровская область